Il singolare del torneo di tennis Volvo U.S. National Indoor 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale Jimmy Connors che si è ritirato sul punteggio di 6-3, 2-1.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (Campione)
 Jimmy Connors (finale)
 Mikael Pernfors (semifinali)
 Brad Gilbert (semifinali)
 John McEnroe (terzo turno)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Tim Mayotte (quarti di finale)
 Anders Järryd (secondo turno)

 Tim Mayotte (terzo turno)
 Kevin Curren (quarti di finale)
 Brad Gilbert (quarti di finale)
 Aaron Krickstein (secondo turno)
 Tim Wilkison (secondo turno)
 Eric Jelen (terzo turno)
 Milan Šrejber (secondo turno)
 Ramesh Krishnan (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Volvo U.S. National Indoor 1987